Sprint mężczyzn na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2021 odbył się 12 lutego w Pokljuce. Była to druga konkurencja podczas tych mistrzostw. Wystartowało w niej 104 zawodników, wszyscy ukończyli zawody. Mistrzem świata został Szwed Martin Ponsiluoma, srebro zdobył Francuz Simon Desthieux, a trzecie miejsce zajął jego rodak - Émilien Jacquelin.

Najwyżej sklasyfikowanym z Polaków był Grzegorz Guzik, który zajął 65. miejsce.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2021